Fiedziuki (biał. Федзюкі) – wieś na Białorusi położona w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w końkowskiej radzie wiejskiej.

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z 1923 roku podaje, że we wsi mieszkało 308 osób narodowości białoruskiej .

Znajduje tu się przystanki kolejowe Fedziuki, położony na linii Osipowicze – Baranowicze oraz Szczara, położony na linii Równe – Baranowicze – Wilno.

Osobistości
Michaił Ptaszuk - białoruski reżyser

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Radzima.org 

Wsie w rejonie lachowickim